Die Diamond Nine / Dynamic Netherlands Open 2007 waren das 87. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 13. bis 15. September 2007 in Weert in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Imran Majid, der den Tschechen Roman Hybler im Finale mit 10:7 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Netherlands Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Netherlands Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

087
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in den Niederlanden
Sport (Weert)